Wang Yan (1923-2003), director de cinema
 Wang Yan (1971-), atleta xinesa
 Wang Yan (1974-), ciclista xinesa